Rõuge (gemeente), een gemeente in Estland, provincie Võrumaa
 Rõuge (plaats), een plaats in Estland, gemeente Rõuge
 Rõuge (rivier), een rivier in Estland